Кал:
 Кал — экскременты;
 Кал — необитаемый остров, часть архипелага Мадейра, Португалия.
 кал — обозначение единицы измерения калория.

См. также 
 Кала